Йо́зеф Блум (; 4 февраля 1898 — 18 октября 1956) — австрийский футболист и футбольный тренер.

Биография 
Выступал на позиции левого защитника за венский клуб «Виенна». Был многолетним капитаном сборной Австрии, за которую провёл 51 матч, и забил 3 гола. Дебютировал в сборной 7 ноября 1920 года в Будапеште против Венгрии (победа 2:1). 15 сентября 1929 года побил рекорд Йозефа Брандштеттера по количеству игр за сборную, сыграв 42-ю игру в футболке национальной сборной. Его результат в 51 игру был превзойдён 14 ноября 1954 года Эрнстом Оцвирком.

Блум был известен прежде всего своей скоростью и превосходной позиционной игрой. Спокойный и предусмотрительный, он обладал хорошим ударом, часто выполнял штрафные удары, и был штатным пенальтистом.

Умер в 1956 году в возрасте 59 лет от инсульта.

Достижения 
 2x Чемпион Австрии: 1931, 1933
 3x Обладатель Кубка Австрии: 1929, 1930, 1935 (как тренер)
 Обладатель Кубка Митропы: 1931

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Информация об игроке на сайте National-football-teams.com
 Информация об игроке на сайте austria-archiv.at

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Фёрст»
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Аустрия» Вена
Тренеры ФК «Страсбур»
Тренеры ФК «Фёрст»
Тренеры ФК «Винер Шпорт-Клуб»
Тренеры ФК «Капфенберг»